O brasão de Campos do Jordão, município do interior de São Paulo, foi criado pelo heraldista Salvador Thaumaturgo e homologado pela lei municipal nº 251, de 1 de janeiro de 1959. Os três pinheiros do desenho figuram no escudo por influência de uma lenda local da cidade, de autoria de Ignácio Caetano de Carvalho. Além disso, o pinheiro araucária foi declarado árvore-símbolo de Campos do Jordão pela lei municipal de 1.264, de 15 de julho de 1981.

Campos Jordao
Cultura de Campos do Jordão